Dudtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Dudtschenko (* 1996), ukrainischer Biathlet
 Olga Dudtschenko (* 1987), kasachische Biathletin, siehe Olga Poltaranina